Ruy Gardnier (9 de Janeiro de 1976) é um crítico de cinema brasileiro.

É jornalista, graduado pela Escola de Comunicação da UFRJ. Fundador da revista eletrônica Contracampo, da qual foi editor até 2008. Ex-professor de linguagem cinematográfica na Escola de Cinema Darcy Ribeiro, crítico de cinema de O Globo e colaborador da revista Paisà, além de atuar como pesquisador de cinema, cineclubista e curador de mostras de cinema.

Ligações externas
Revista Contracampo

Críticos de cinema do Brasil